Carlos António Rodrigues dos Reis (1863-1940) — pintor português nascido em Torres Novas

Carlos António Alves dos Reis (n. 1950) — professor português da Universidade de Coimbra, especialista em Eça de Queirós

Museu Municipal Carlos Reis — museu de Torres Novas

Desambiguações de antropônimos